Неа Севастия може да се отнася за:

 Ени чифлик, село в дем Драма, Гърция;
 Неа Севастия, бивше село в дем Лъгадина, Гърция.